Эдуард Юрьевич Худайнатов (род. 11 сентября 1960, Чимкент) — предприниматель, владелец ОАО «Независимая Нефтегазовая компания». Бывший Первый вице-президент, заместитель председателя Правления, член Совета директоров ОАО НК «Роснефть».

Биография 
После армии Худайнатов работал в «Юганскнефтегазе» монтажником 3 разряда, после чего занялся бизнесом.

В 1996 году возглавил нефтеюганское отделение движения «Реформы — Новый курс», лидером которого был председатель Совета Федерации Владимир Шумейко. В том же году стал главой администрации посёлка Пойковский и первым заместителем главы администрации Нефтеюганского района.

В 2000 году Худайнатов возглавил предвыборный штаб Владимира Путина в регионе и в августе того же года «за достигнутые трудовые успехи и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами» был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В марте 2003 года Худайнатов стал главой «Севернефтегазпрома», дочернего предприятия ОАО «Газпром».

В сентябре 2008 года он стал вице-президентом, а в январе следующего года — первым вице-президентом ОАО «НК „Роснефть“». 4 сентября 2010 года сменил на посту руководителя «Роснефти» Сергея Богданчикова. В мае 2012 года назначен Первым вице-президентом и заместителем председателя Правления Компании.

В 2011 году стал лауреатом Всероссийской премии финансистов «Репутация» 2011 года в номинации «За вклад в повышение финансовой прозрачности российской биржевой компании — эмитента».

В феврале 2021 года стало известно, что «Роснефть» заплатила своему бывшему президенту Эдуарду Худайнатову $9,6 млрд за компанию «Таймырнефтегаз».

В октябре 2021 года «ННК-Ойл», входящая в ОАО «Независимая Нефтегазовая компания», увеличила до 100% долю в «РН Северная нефть», 16% которой до этого принадлежали Роснефти, а также в «РН-Сахалинморнефтегазе». «РН-СахалинНИПИморнефть», «Сахалин-транспорт», «Сахалин-бурение», «Сахалин-ремонт НПО», «Сахалин-сервис», «Усинск-ремонт НПО», в свою очередь, перешли под стопроцентный контроль «ННК-Ойл», равно как и выделенные ранее из структуры «Роснефти» в рамках оптимизации портфеля активов «Самаранефть», «Оренбург-нефть» и «Няганьнефть».

В ноябре 2021 года «ННК» стала обладателем 50%-ной доли в Томскнефть вместо Роснефти, вследствие оптимизации её активов, в рамках СП с Газпром нефтью.

В декабре 2021 года Худайнатов стал владельцем 100% акций ООО "Коулстар" после выхода из его капитала Бориса Варшавского (владел 24,9% "Коулстара"), сохранившего пост генерального директора общества.

Международные санкции 
С 3 июня 2022 года — под персональными санкциями Евросоюза, введёнными в связи с вторжением России на Украину. В документах ЕС фигурирует как лицо, близкое к Игорю Сечину и Владимиру Путину.

Также Худайнатов был включён в санкционные списки Украины и Швейцарии

Примечания

Ссылки 
 

Предприниматели России
Лица, подвергнутые санкциям со стороны ЕС в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании